Кигач — топоним:

Реки 
 Кигач — река в России и Казахстане, рукав Волги.

Населенные пункты 
 Кигач — село в Курмангазинском районе Атырауской области.
 Кигач — посёлок в Красноярском районе Астраханской области.